VSE

 École supérieure d'économie de Prague
Vision for Space Exploration
Odakyū série 50000 (Vault Super Express)
 Voiture standard européenne
z/VSE (Virtual Storage Extended)
 Bourse :
Vancouver Stock Exchange
 VSE, indice boursier de la bourse de Vienne.